Luiz Demian de Arruda Feldman (São Paulo, 23 de janeiro de 1956) é um músico brasileiro.

Ele é irmão gêmeo de Carlos Denis de Arruda Felaman, o Denis, e que mais tarde formariam uma dupla sertaneja, nascidos em São Paulo, Capital.

Irmãos gêmeos, de estilo country, iniciaram a carreira no final dos anos 1970 como cantores de rock, integrando o grupo Cãofila, grupo de rock formado por Demian (voz, violão e guitarra), Tarciso (guitarra e violão), Tigueis (voz e baixo) e Denis (voz e bateria) no final da década de 1970, fazendo uma linha Hard-Rock, com influências de Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.

De curta duração, a banda lançou apenas um disco, Cão fila, pela gravadora Continental no ano de 1988. Em 1991, gravaram o primeiro disco já como dupla sertaneja, com versões do conjunto Queen e de Paul McCartney.

Em 1993, lançaram pela Continental seu segundo disco, com algumas versões de músicas country. Em 1995, Demian fez a versão para a canção I swear, de John Michael, que com o título de Eu juro, tornou-se sucesso nas vozes de Leandro e Leonardo.

Ligações externas
 Página de no Demian Feldman IMDb

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo